Aardrijkskunde
Butts County, county in de Amerikaanse staat Georgia

Personen met de achternaam Butts
Alfred Mosher Butts, Amerikaans architect en uitvinder van het bordspel Scrabble
Seymore Butts, Amerikaans pornograaf